HMS Spartan je (bilo) ime več vojaških plovil Kraljeve vojne mornarice:
 HMS Spartan (1806) 
 HMS Spartan (1824) 
 HMS Spartan (1841) 
 HMS Spartan (1868) 
 HMS Spartan (1891) 
 HMS Spartan (1942) 
 HMS Spartan (S105)

Spartan